Национальные районы — административно-территориальные единицы для национальных меньшинств в СССР и современной России.

На 2011 год в России 11 районов со статусом национального. Ещё 20 районов не имеют статуса национального, но фактически являются таковыми, так как были образованы и названы по преобладающей национальности.

Правовой статус 
Международно-правовая практика исходит из гарантии национальным меньшинствам права на участие в принятии публичных решений, в качестве механизмов реализации которого определяется национальная автономия и создание местных и автономных органов управления.

Подобным путём идёт и российское право. Ратифицировав Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств (РКЗНМ) 1995 года, Россия взяла на себя обязательства по защите национальных меньшинств. Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 69):

 Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
 Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. 

Конституция Российской Федерации определяет регулирование и защиту прав национальных меньшинств как предмет ведения Российской Федерации (ст. 71), а защиту прав национальных меньшинств — как предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации ст. 72).

Российский историко-правовой опыт включает применение специальных механизмов, обеспечивающих сохранение идентичности, развитие языка и культуры компактно проживающих национальных меньшинств. Один из этих механизмов представляет собой создание национальных административно-территориальных образований. Конституционно-правовая система России характеризуется отсутствием запретов на создание таких образований. В то же время федеральное законодательство явным образом не закрепляет право на их создание. Ряд законодательных актов содержат косвенные указания на возможность создания национальных административно-территориальных единиц, на территории которых возможно использование национальных языков и установка географических обозначений на этих языках. В отличие от республик России, которые представляют собой национально-государственную форму реализации права народов на самоопределение, национальные районы принадлежат к национально-культурной форме.

Национальные административно-территориальные образования являются формой самоорганизации этнической общности и осуществления этой общностью местного самоуправления с учётом и в целях сохранения социально-культурных и языковых особенностей и традиций.

В России существует три вида национальных административно-территориальных образований:

 обладающие особым статусом — преобразованные в результате объединения субъектов России
 официально обладающие статусом национальный район
 не обладающие статусом национальный район, но фактически являющиеся таковыми в силу названия по проживающей на территории национальности.

Национальные административно-территориальные единицы создаются в основном для коренных малочисленных общностей, в то время как именно для национальных меньшинств количество таких образований существенно меньше. Региональные и муниципальные правовые акты таких образований почти не содержат положений об их национальных особенностях, что в целом уравнивает их с обычными административно-территориальными единицами. Исключением является законодательство Республики Саха (Якутия) и муниципальные правовые акты вепсских национальных районов Республики Карелия.

Отсутствие заинтересованности власти в обеспечении прав этнических сообществ и их защиты может привести к дискриминации и нарушении общественного порядка. Так, после митингов и захвата дома правительства Карачаево-Черкесской Республики представителями абазинского национального меньшинства был образован Абазинский район.

Национальные районы 
Для представителей народов, находящихся в ситуации национальных меньшинств, с начала 1990-х годов в ряде субъектов Российской Федерации образованы национальные административно-территориальные единицы. Указана доля титульного народа в населении района:

 Баунтовский эвенкийский район в Бурятии — 6,1 %.
 Пряжинский национальный район в Карелии (с 2008 года) — 31,9 %
 Калевальский национальный район в Карелии (с 1992 года) — 35,5 %
 Олонецкий национальный район в Карелии (с 2004 года) — 52,2 %
 Анабарский (долгано-эвенкийский) национальный улус в Якутии: долганы — 42,4 %, эвенки — 22,7 %
 Жиганский (эвенкийский) национальный улус в Якутии — 55,2 %
 Момский (эвенский) национальный улус в Якутии — 21,2 %.
 Оленёкский (эвенкийский) национальный улус в Якутии —75,5 %
 Эвено-Бытантайский национальный улус в Якутии — 53,1 %
 Немецкий национальный район в Алтайском крае — 26,6 %
 Азовский немецкий национальный район в Омской области — 19,7 %

Районы с «титульной» национальностью 
Ряд районов России не имеет статуса национального, но фактически являются (или являлись) таковыми, так как были образованы и названы по преобладающей национальности.

 Дагестан — Агульский — 92,5 %, Лакский — около 96 %, Новолакский — 50,3 %, Ногайский — 85,7 %, Рутульский — 60,9 %, Табасаранский — 82,6 %; Ахвахский; Ботлихский
 Карачаево-Черкесия — Абазинский, Ногайский — более 90 %; Карачаевский, Малокарачаевский
 Марий Эл — Горномарийский — 87,7 %
 Камчатский край — Алеутский, Олюторский
 Хабаровский край — Нанайский — 22,93 %, Ульчский — 9,15 %
 Магаданская область — Северо-Эвенский — 27,44 %
 Ямало-Ненецкий АО — Красноселькупский — 24 %
 Челябинская область — Нагайбакский — 37 %
 Красноярский край — Эвенкийский — 21,5 %, Таймырский Долгано-Ненецкий: долгане — 13,8, ненцы — 7,6
 Республика Коми — Ижемский — 85 %
 Республика Тыва — Тоджинский
 Ставропольский край — Туркменский район

В Ростовской области местом компактного проживания армян является Мясниковский район.

Акушинский и Кайтагский районы Дагестана названы по субэтническим группам даргинцев.

Карымский (от посёлка Карымское, названного по субэтнической группе карымы) в Забайкальском крае, Даурские районы в Красноярском (1935—1962, от села Даурск) и Забайкальском (1963-, от региона Даурия) краях, Татарский район в Новосибирской области (от города Татарск) не связаны напрямую с названиями этносов.

Не является национальным Адыге-Хабльский район (первый компонент — самоназвание адыгейцев, кабардинцев и черкесов).

Потенциальные 
 Балкарский район
 Шапсугский национальный район

См. также 
 Национальные районы СССР

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

 
Районы
Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации